Johan Herman Geertsema Czn. (1816-1908), politicus, onder meer minister van Binnenlandse Zaken
 Carel Coenraad Geertsema (1843-1928), commissaris van de Koningin in Groningen, zoon van Johan Herman Geertsema Czn. (1816-1908)
 Willem Jacob Geertsema (1845-1902), Nederlands ambtenaar en politicus, lid van de Tweede Kamer, zoon van Johan Herman Geertsema Czn. (1816-1908)
 Molly Geertsema (1918-1991), politicus onder meer minister van Binnenlandse Zaken en burgemeester van Wassenaar, kleinzoon van Willem Jacob Geertsema (1845-1902)

 Cornelis Jans Geertsema (1822-1885), Gronings boer en politicus, lid van de Eerste Kamer

 Marten Geertsema (1904-1945), gereformeerd predikant en verzetsstrijder
 Henk Geertsema (1940), hoogleraar wijsbegeerte, zoon van Marten Geertsema (1904-1945)

 Anthonius Geertsema Beckeringh (1870-1945), Nederlands militair en Ridder in de Militaire Willems-Orde
Het betreft leden van verschillende, niet verwante families (hier apart gegroepeerd).